Franciaország
Caumont, település Franciaországban, Aisne megyében
Caumont, település Franciaországban, Ariège megyében
Caumont, település Franciaországban, Eure megyében
Caumont, település Franciaországban, Gironde megyében
Caumont, település Franciaországban, Gers megyében
Caumont, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Caumont, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Caumont-sur-Garonne, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Caumont-sur-Orne, település Franciaországban, Calvados megyében
Caumont-l’Éventé, település Franciaországban, Calvados megyében